ФК Слобода се односи на више фудбалских клубова: 

у Србији:
 ФК Слобода Поинт Севојно, Ужице – бивши назив за ФК Слобода, Ужице
 ФК Слобода, Ужице
 ФК Слобода, Чачак
 ФК Слобода, Липе
у Босној и Херцеговини:
 ФК Слобода, Нови Град
 ФК Слобода, Мркоњић Град
 ФК Слобода, Мртвица
 ФК Слобода, Тузла

Види још 
 НК Слобода (вишезначна одредница)
 НК Свобода (вишезначна одредница)